Algemeen
 De Gruyter (winkelketen), een voormalig Nederlandse winkelketen
 De Gruyter (Nijmegen), voormalig winkelpand van De Gruyter in Nijmegen, Mariaplein 6, nu rijksmonument
 De Gruyterfabriek, bedrijfsverzamelgebouw in 's-Hertogenbosch, voormalige produktielocatie van concern en winkelketen De Gruyter
 De Gruyterpassage, een straat in 's-Hertogenbosch
 De Gruyterpassage, een winkelpassage in Arnhem, voormalig winkelpand van De Gruyter
 Café-Restaurant Piet de Gruyter, een café in Amsterdam, Van Limburg Stirumplein 4, voorheen een De Gruyter-winkel
 Café De Gruyter, een café in Weert, Korenmarkt 1, voorheen een De Gruyter-winkel
 Eetcafé De Gruyter, een café in Pijnacker, Stationsstraat 53, voorheen een De Gruyter-winkel
 Walter de Gruyter, een Duitse uitgever van wetenschappelijke literatuur
Personen met de naam de Gruyter
 Piet de Gruyter (1795-1867), grondlegger (in 1818) van het bedrijf en de winkelketen De Gruyter
 Jos de Gruyter (1899-1979), Nederlands kunstcriticus en museumdirecteur
Personen met de naam De Gruyter
 Domien De Gruyter (1921-2007), Vlaams acteur en regisseur
 Jan Oscar De Gruyter (1885-1929), Vlaams theatermaker
 Klaas De Gruyter (1980), Belgisch wielrenner
 Leslie De Gruyter (1952), Vlaams acteur